«I'm with You» puede referirse a:

 I'm with You (2011), el décimo disco de estudio de los Red Hot Chili Peppers.
 I'm with You World Tour, gira.
 "I'm with You" (2003), tercer sencillo del primer álbum de estudio de Avril Lavigne, Let Go.